Hauptstrasse 26 steht für folgende Straßen:
 Hauptstrasse 26 in der Schweiz

Hauptstraße 26 oder Hauptstrasse 26 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hauptstraße 26 (Bergheim)
 Gasthaus zum Stern (Gundelfingen an der Donau)
 Hauptstrasse 26 (Mägenwil), siehe Liste der Kulturgüter in Mägenwil
 Hauptstraße 26 (Mönchengladbach)
 Hauptstraße 26 in Remagen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Remagen #Hauptstraße 26
 Hauptstrasse 26 (Stettfurt), siehe Liste der Kulturgüter in Stettfurt